Claude-Frédéric-Henri Mazoyer (1775-1841), poète et dramaturge français ;
 Léonce-Abel Mazoyer (1848-1910), ingénieur français ;
 Robert Mazoyer (1929-1999), réalisateur, scénariste et écrivain français ;
 Jacques Mazoyer (1933-), chercheur français en informatique théorique ;
 Marcel Mazoyer (1933-), agronome français ;
 Émilie Mazoyer (1980-), animatrice de télévision française ;
 Jean-Baptiste Mazoyer (1980-), humoriste français.

Patronyme français